The Ultimates:

 The Ultimates — ограниченная серия комиксов из тринадцати выпусков, опубликованная издательством Marvel Comics.
 The Ultimates 2 — ограниченная серия комиксов из тринадцати выпусков, опубликованная издательством Marvel Comics.
 The Ultimates 3 — мини-серия комиксов из пяти выпусков, опубликованная издательством Marvel Comics.